Davo (naamgever van Deventer), een legendarisch persoon naar wie Deventer genoemd zou zijn
DAVO (uitgeverij), een uitgeverij van postzegelalbums
DAVO Bieren, een bierbrouwerij uit Deventer
Davo (kachelfabrikant), een kachelfabrikant uit Deventer
DVV Davo, een voetbalclub uit Deventer